Un résumé, ou abstract (d'après le terme anglais), est un résumé d'un article de recherche, d'une thèse, d'une critique, d'actes de conférence ou de tout autre document. Son objectif est de permettre au lecteur de cerner rapidement le sujet du document et ses points principaux. Le résumé se trouve généralement au début du document, servant ainsi de point d'entrée dans la lecture. Il est devenu très courant dans les travaux de recherche universitaire et les demandes de brevet. 

Sa longueur est variable : il peut être de quelques lignes comme de plusieurs pages. 

Les termes « précis » et « synopsis » sont parfois également utilisés pour désigner le résumé. En management, l'executive summary (ou résumé opérationnel) est proche du résumé mais contient généralement davantage d'informations.

Utilisation 
L'abstract doit, en quelque sorte, appâter le lecteur. En effet il est souvent affiché juste après le titre de l'ouvrage dans les bases de données en ligne avant d’accéder au travail scientifique en entier. Il doit donc permettre au lecteur d'identifier rapidement si le contenu du travail scientifique présenté  l'intéressera parmi les résultats générés par sa recherche.

Structure 

 intérêt de la question de recherche
 problématique
 méthodologie (pourquoi elle a été conçue ainsi et description)
 résultats principaux
 conclusions

Évaluation 

Différentes méthodes sont utilisées pour évaluer la qualité d'un résumé d'article de recherche, telles que par exemple des notes données par les lecteurs, la vérification de la conformité à des listes de contrôle (checklists), ou des tests de lisibilité tels que les Tests de lisibilité Flesch-Kincaid.

Références

Voir aussi 
 Thèse
 Congrès scientifique
 Executive summary
 Résumé
 Revue de la littérature

Édition
Communication scientifique